Тамплиеры — название организаций:

 Тамплиеры — духовно-рыцарский орден, основанный в Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода.
 Тамплиеры — международный филантропический рыцарский орден, связанный с масонством.

См. также 
 Темплеры